High Stakes (englisch für Hohe Einsätze) steht für:

Computerspiele:
 High Stakes (Computerspiel), PC-Booter-Spiel (1986)
 Need for Speed: High Stakes, Originaltitel von Need for Speed: Brennender Asphalt, Computerrennspiel (1999)

Filme:
 High Stakes (1918), US-amerikanischer Stummfilm von Arthur Hoyt 
 High Stakes (1931), US-amerikanischer Film von Lowell Sherman 
 High Stakes (1986), kanadischer Film von Larry Kent 
 High Stakes, Originaltitel von Death Strip, US-amerikanischer Film von Amos Kollek (1989)

Fernsehen:
 High Stakes Poker, US-amerikanisches Fernsehformat

Psychologie:
 High-stakes testing, psychologische Diagnostik, bei der die Ergebnisse relevante Konsequenzen zur Folge haben können